«Северные Зори» — платформа Северной железной дороги, расположенная в городском округе «Северодвинск» Архангельской области возле СОТ «Колос» и реки Тёмнокса. Является предпоследней платформой, на которой разрешено выходить без ограничений. В сторону Северодвинска справа от платформы расположены дачные участки, а слева — лес и берег Белого моря.

На платформе осуществляется только пригородное сообщение по ветке «Северодвинск — Нёнокса».

Примечания 

Станции Архангельского региона Северной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Архангельской области